Rom (Frankrijk), een plaats in Frankrijk
Rom (Mecklenburg), een plaats in Duitsland
Rom (parochie)
Rømø, een Deens eiland
Rom, het enkelvoud van Roma (volk), zigeuners
Rom, Belgisch-Nederlandse benaming voor Romani, de taal van de Roma

Read-only memory, een type computergeheugen
 ROM-image, een kopie van een ROM-chip, vaak gebruikt voor het illegaal verspreiden van computerspellen
 Cd-rom en Dvd-rom, een optische schijf die read-only memory bevat
Royal Ontario Museum, museum in Toronto (Ontario, Canada)
Routine outcome monitoring, een methodiek van systematische metingen binnen de geestelijke gezondheidszorg